Der Eishockey-Europapokal in der Saison 1988/89 war die 24. Austragung des gleichnamigen Wettbewerbs durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF. Der Wettbewerb begann im Oktober 1988; das Finale wurde im Februar 1989 ausgespielt. Insgesamt nahmen 18 Mannschaften teil. Der ZSKA Moskau verteidigte zum elften Mal in Folge den Titel.

Modus und Teilnehmer 

Die Landesmeister des Spieljahres 1987/88 der europäischen Mitglieder der IIHF waren für den Wettbewerb qualifiziert. Der Wettbewerb wurde erstmals mit einer Vorrunde in vier Vierergruppen im einfachen Modus ausgespielt. Das Finale wurde in einer Vierergruppe der Gruppensieger der Vorrunde im Modus Jeder-gegen-Jeden ausgespielt.

Turnier

Qualifikation 
Die Spiele der Qualifikation wurden am 2. und 9. Oktober 1988 in den Städten Sofia, Jesenice, Edinburgh und Budapest ausgetragen. Vier Mannschaften spielten im Hin- und Rückspiel die zwei Qualifikanten für den freien Platz in der Vorrundengruppen A und D aus.

Der HK Jesenice setzte sich gegen Slawia Sofia durch und qualifizierte sich für die Gruppe D. Újpesti Dózsa Budapest bezwang die Murrayfield Racers und erhielt somit das Startrecht in der Gruppe A.

Vorrunde 
Die Vorrunde des Europapokals wurde zwischen dem 16. und 20. November 1988 in vier Gruppen ausgespielt. Die Spielorte waren Esbjerg in Dänemark, Nijmegen in den Niederlanden, Klagenfurt am Wörthersee in Österreich und Porza in der Schweiz. Die Sieger der Qualifikation, Újpesti Dózsa Budapest aus Ungarn und der HK Jesenice aus der SFR Jugoslawien, qualifizierten sich zur Teilnahme in den Gruppen A und D.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden im dänischen Esbjerg ausgetragen. Die Spiele fanden in der 4.195 Zuschauer fassenden Skøjtehal statt.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden im niederländischen Nijmegen ausgetragen. Die Spiele fanden im IJsstadium Heyendaal statt.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C wurden im österreichischen Klagenfurt am Wörthersee ausgetragen. Die Spiele fanden in der 5.500 Zuschauer fassenden Stadthalle statt.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D wurden im schweizerischen Porza ausgetragen. Die Spiele fanden in der 8.700 Zuschauer fassenden Pista la Resega statt.

Finalturnier 
Das Finalturnier wurde vom 17. bis 19. Februar 1989 im deutschen Köln ausgetragen. Die Spiele fanden im 7.500 Zuschauer fassenden Eisstadion an der Lentstraße statt.

Beste Scorer 
Abkürzungen: G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte; Fett: Turnierbestwert

Auszeichnungen 

Spielertrophäen

All-Star-Team

Siegermannschaft

Literatur

Weblinks 
 

8889
Eishockeysaison 1988/89